Dragonair pode ser:

 Dragonair, empresa aérea de Hong Kong.
 Dragonair, personagem da série Pokémon.

Desambiguação